Wielenberg ist der Name mehrerer Ortschaften:
 Wielenberg (Freienwill),  Ortsteil der Gemeinde Freienwill, Kreis Schleswig-Flensburg, Schleswig-Holstein
 Wielenberg (Ofterschwang), Ortsteil der Gemeinde Ofterschwang, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Wielenberg (Percha), Fraktion der Gemeinde Percha, Südtirol, Italien

Siehe auch:
 Willenberg